Prespa désigne notamment :

Toponyme 

 Prespa, une région partagée entre l'Albanie, la Grèce et la Macédoine ;
 le lac Prespa ou Grand lac Prespa, un lac d'Albanie, de Grèce et de Macédoine situé dans la région du même nom ;
 le Petit lac Prespa, un lac d'Albanie et de Grèce situé dans la région du même nom ;
 Prespa, une importante ville bulgare au Moyen Âge ;
 Prespa, un village situé dans l'oblast de Dobritch, en Bulgarie ;
 Prespa, un village situé dans le comitat de Bjelovar-Bilogora, en Croatie ;
 Glacier de Prespa, un glacier de l'île Livingston, dans le Nord de l'Antarctique ;

 Accord de Prespa

Sport 
 KSF Prespa Birlik, un club de football suédois.
 le RK Prespa Resen, un club de football macédonien situé à Resen dans la région de Prespa.

Voir aussi 
 Métropole de Florina, des lacs Prespa et d'Éordaia

Homonymie de toponyme